Hammadah al Hamra 186 — метеорит-хондрит масою 1280 грам.

Посилання 

 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 
Метеорити